Arroio Grande kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arroio Grande (ort), Rio Grande do Sul, 
 Arroio Grande (samhälle), Rio Grande do Sul, Santa Maria, 
 Arroio Grande (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar